Sezonul 2008-09 din Serie A a fost sezonul cu numărul 77 de la data care a fost înființat. A început pe 30 august 2008 și s-a terminat pe 31 mai 2009, etapele fiind stabilite pe 25 iulie 2008. 20 de echipe au participat dintre care 17 din sezonul trecut iar trei (Chievo, Bologna and Lecce) au promovat din Serie B.

Mingea campionatului a fost: Nike T90 Omni.

Pe 16 mai 2009 Internazionale a câștigat campionatul după ce AC Milan a pierdut în deplasare la Udinese.

Echipe 
Trei cluburi au fost promovate din Serie B:Chievo, Bologna și Lecce.Primele două au promovat direct ,dar Lecce a jucat cu AlbinoLeffe în barajul de promovare.

Clasament 

||rowspan=3 style="background-color:white;"|

||rowspan=7 style="background-color:white;"|

Rezultate

Golgheteri 
Sursa: corrieredellosport.it  

25 goluri
  Zlatan Ibrahimović (Internazionale)

24 goluri
  Marco Di Vaio (Bologna)
  Diego Milito (Genoa)

19 goluri
  Alberto Gilardino (Fiorentina)

16 goluri
  Kaká (Milan)

15 goluri
  Alexandre Pato (Milan)

14 goluri
  Robert Acquafresca (Cagliari)
  Edinson Cavani (Palermo)
  Fabrizio Miccoli (Palermo)
  Francesco Totti (Roma)

13 goluri
  Alessandro Del Piero (Juventus)
  Filippo Inzaghi (Milan)
  Adrian Mutu (Fiorentina)
  Sergio Pellissier (Chievo)
  Fabio Quagliarella (Udinese)
  Mauro Zárate (Lazio)

Schimbări manageriale 

  Antrenorul echipe de juniori de la Juventus a fost numit temporar la conducerea echipei mari,dar pe 5 iunie a devenit permanentă.

Referințe 

2008-2009